Ла Травесија има више значења:

 Ла Травесија (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Травесија (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Травесија (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Травесија (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику